Cet article présente la liste des séries de bandes dessinées parues dans la magazine Spirou depuis sa création en 1938.

 
Spirou
Spirou